Кочуры — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочуры — деревня в Советском районе Кировской области.
 Кочуры — село в Милославском районе Рязанской области.